Stanchi est le nom d'une famille d'artistes italiens, des peintres de la Renaissance :
 Giovanni Stanchi (dit Dei Fiori) (1608 - vers 1675), et ses frères :
 Angelo Stanchi (1626 - 1673),
 Niccolò Stanchi (1623 - 1690).